Menyhárt János (1823–1900) református teológus, főiskolai tanár, egyházi író
Menyhárt János (1925–2000) orvos, biokémikus, címzetes egyetemi tanár
Menyhárt János (1952–) gitáros, zenész, dalszövegíró

Hasonló
Menyhárt G. János (1829–1904) honvédhadnagy; kapitány az amerikai polgárháborúban